Spring Ridge ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Spring Ridge (Florida)
 Spring Ridge (Louisiana)
 Spring Ridge (Maryland)
 Spring Ridge (Mississippi)
 Spring Ridge (Pennsylvania)

in Australien:
 Spring Ridge (New South Wales)